Gelegs ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gelegs (* 1960), österreichischer Journalist
 Josef Gelegs (1913–1969), österreichischer Fußballspieler